Нижняя Кондрата — деревня в Чистопольском районе Республики Татарстан (Россия). Административный центр и единственный населённый пункт Нижнекондратинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в южной части Чистопольского района, в 36 км от Чистополя, на реке Багане, при её впадении в Малый Черемшан.

История 
Прежнее название деревни — «Спиркино» — происходит от имени первопоселенца из дер. Бердибяково — Спирки Скурлатова, которому при переписи 1716 г. было 40 лет. Деревня Спиркино образовалась между 1700 и 1707 гг., так как в 1700 году территория, где впоследствии возникло селение, представляла собой «ковыльную порозжую землю» (см.: РГАДА. — Ф. 350. — Оп. 1. — Д. 153. — Л. 261; Ф. 1209. — Оп. 1. — Кн. 6469. — Л. 54 об.).

Как следует из материалов архивов, дер. Спиркино входила в сотню чувашенина Пикчюбарки Немичева (РГАДА. — Ф.350. — Оп.1. — Д. 153. — Л. 180—793.; Д. 157. — Л. 353—1338; Ф. 1312. — Оп. 2. — Д. 518. — Л. 28; Д. 531. — Л. 7; Д. 576. — Л. 39; РГВИА. — Ф. 349. — Оп. 45. — Д. 2282. — Л. 1, НА РТ. — Ф. 21. — Оп. 3. — Д. 631. — Л. 37 об., 38.). Пикчубарка Немичев жил в деревне Узеева.

Население 
Численность населения — 433 человек (2010). В национальном составе преобладают чуваши.

Инфраструктура 
В селе имеются средняя школа, почта, медицинский пункт, дом культуры, детский сад, библиотека, церковь, участковый пункт полиции, торговые предприятия.

Культура 
Нижняя Кондрата известна как место проведения фольклорного фестиваля «Чувашский соловей». Весной 2012 года в деревне сгорело здание Воздвиженской церкви, после чего церковь была отстроена заново.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Чистопольского района